Landshut může být:

geografie
 Landshut – správní centrum regionu Dolní Bavorsko, sídlo zemského okresu
 Zemský okres Landshut (Landkreis Landshut) – okres ve vládním obvodě Dolní Bavorsko
jméno města Landshut neslo také letadlo Boeing 737-200 sériového čísla 20254, registrace D-ABCE, viz Let Lufthansa 181
Landshut Cannibals – profesionální hokejový tým
 Landshut (Perach) – místní část obce Perach, Zemský okres Altötting (Landkreis Altötting), Horní Bavorsko
 Landshut (Unterweißenbach) – část obce Unterweißenbach ve spolkové zemi Horní Rakousy 
 Landshut BE – název pro obec vzniklou v rámci projektu sloučení obcí Bätterkinden, Utzenstorf, Wiler a Zielebach, s konečnou platností zamítnutého 8. března 2015 v místním referendu

německé jméno měst v zahraničí
 Lanžhot – město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji
 Łańcut – město v jihovýchodním Polsku v Podkarpatském vojvodství 

budovy
 Landshut (hrad) – zřícenina hradu nad městem Bernkastel-Kues na řece Mosele ve spolkové zemi Porýní-Falc
 Landshut (zámek) – v obci Utzenstorf, Kanton Bern, Švýcarsko

příjmení
 Hans Salomon Landshut (1897–1944) – německý lékař
 Jakob von Landshut (lékař) (14./15. století) – německý lékař a osobní lékař Štěpána II. Bavorského
 Jakob von Landshut (stavitel) (~1450–1509) – německý stavitel a architekt
 Siegfried Landshut (1897–1968) – německý sociolog

Související články 
 Kamienna Góra () – město v polském Dolnoslezském vojvodství